Le sigle SDF peut désigner :
 les personnes sans domicile fixe ;
 la Sûreté de Fonctionnement (SdF), discipline de l'ingénierie des systèmes ou aptitude d'une entité ;
 la Social Democratic Federation, première organisation socialiste au Royaume-Uni ;
 le Social Democratic Front (SDF), un parti politique camerounais ;
 les Scouts de France, ancienne association de scoutisme en France devenue Scouts et guides de France ;
 dans la fiction Macross/Robotech, les forteresses spatiales : super dimension fortress ;
 de manière non officielle, le Stade de France, plus grand stade français ;
 une salade de fruits, un dessert ;
 les Self-Defense Forces, désignation de l'armée du Japon depuis l'après-guerre (créée en 1954) ;
 un type d'entreprise : société de fait, ou de facto ;
 une Salle des fêtes, un lieu public ;
 les Syrian Democratic Forces, en français Forces démocratiques syriennes, une coalition militaire formée lors de la guerre civile syrienne
Solidarité des Français.

Informatique 
 Signed Distance Field, une fonction de rendu.

Notes et références